Рассел Ван Дуклен () — канадский киберспортсмен по Counter-Strike: Global Offensive, более известный под ником Twistzz. В данный момент играет за команду FaZe Clan.

Ранняя жизнь 
Twistzz родился 14 ноября 1999 года. Он начал играть в видеоигры со своим отцом, и его первой FPS-игрой была Quake. После того, как его отец уехал, Twistzz начал играть в игры в течение более длительных периодов времени. Twistzz и его мама в конце концов переехали к её парню, и Twistzz начал играть в Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Парень его мамы начал словесно оскорблять Twistzz, что застопорило его прогресс в CS:GO. В 2014 году его мама решила расстаться со своим парнем, и Twistzz снова смог добиться прогресса в CS:GO. Его мама поддерживала его в игре в CS: GO, потому что она всегда знала, где он находится.

Карьера

2015

2016

2017

2018 

 Признан 12-м лучшим игроком 2018 года по версии HLTV.org

2019 

 Признан 9-м лучшим игроком 2019 года по версии HLTV.org

2020

2021 

 Признан 17-м лучшим игроком 2021 года по версии HLTV.org

2022 

 Признан 11-м лучшим игроком 2022 года по версии HLTV.org.

Результаты турниров

2018 
 cs_summit 2 — 1st
 IEM Katowice 2018 — 3/4th
 ESL Pro League Season 7 Finals — 2nd
 ECS Season 5 Finals — 2nd
 ELEAGUE CS:GO Premier 2018 — 2nd
 FACEIT London Major — 3/4th
 ESL One New York 2018 — 2nd
 EPICENTER 2018 — 3/4th
 IEM Chicago 2018 — 2nd
 SuperNova CS:GO Malta — 1st
 ESL Pro League Season 8 Finals — 2nd

2019 
 iBUYPOWER Masters 2019 — 1st
 IEM Sydney 2019 — 1st
 DreamHack Masters Dallas 2019 — 1st
 ESL Pro League Season 9 — 1st
 ESL One Cologne 2019 — 1st
 BLAST Pro Series Los Angeles 2019 — 1st
 IEM Chicago 2019 — 1st
 StarLadder Major: Berlin 2019 — 5-8th
 ESL One New-York 2019 — 3-4th
 DreamHack Masters Malmö 2019 — 9-12th
 BLAST Pro Series Copenhagen 2019 — 5th
 ECS Season 8 Finals — 2nd
 ESL Pro League Season 10 Finals — 5th-6th
 BLAST Global Final 2019 — 2nd

2020 
 IEM Katowice 2020 — 5th-6th
 ESL Pro League Season 11 North America — 1st
 ESL One: Road To Rio North America — 4th
 Dreamhack Masters Spring 2020 North America — 2nd
 BLAST Premier Spring 2020 Americas Finals — 4th
 cs_summit 6 North America — 3rd
 Dreamhack Open Summer 2020 North America — 2nd
 ESL One Cologne 2020 North America — 2nd
 ESL Pro League Season 12 North America — 4th
 IEM New York 2020 North America — 5th
 IEM Beijing-Haidian 2020 North America — 3rd-4th
 Dreamhack Masters Winter 2020 Europe — 13th-16th
 IEM Global Challenge 2020 — 2nd

2021 
 IEM Katowice 2021 — 9th-12th
 ESL Pro League Season 13 — 17th-20th
 Dreamhack Masters Spring 2021 — 13th-16th
 Flashpoint 3 — 13th-16th
 BLAST Premier Spring Final — 7th-8th
 IEM Cologne 2021 — 3rd-4th
 ESL Pro League Season 14 — 13th-14th
 IEM Fall 2021 Europe — 9th
 PGL Major Stockholm 2021 — 9th-11th
 BLAST Premier Fall Final — 5th-6th
 IEM Winter 2021 — 9th-12th

2022 
 IEM Katowice 2022 — 1st
 ESL Pro League Season 15 — 1st
 PGL Major Antwerp 2022 — 1st
 IEM Dallas — 5th-6th
 BLAST Premier Spring Final 2022 — 5th-6th
 Roobet Cup 2022 — 2nd
 IEM Cologne 2022 — 1st
 Blast Premier World Final — 3-4th

Примечания 

Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive

Ссылки 
 Твич-канал

 Twitter 
 Instagram